Kaset Wisai (în ) este un district (Amphoe) din provincia Roi Et, Thailanda, cu o populație de 99.024 de locuitori și o suprafață de 580,1 km².

Componență 

Districtul este subdivizat în 13 subdistricte (tambon), care sunt subdivizate în 175 de sate (muban).

Amphoe în provincia Roi Et